Příjmení Hráský nosí více různých osobností:

 Jan Vladimír Hráský (1857–1939) – český stavební inženýr, hydrolog a balneolog
 Josef Hráský (1905–1981) – český archivář

Externí odkazy